Touch and Go (film uit 1955), een Amerikaanse komische film uit 1955
 Touch and Go (film uit 1986), een Amerikaanse komische film uit 1986